Prelipceanu:
 Nicolae Prelipceanu (* 1942, Suceava), un poet și publicist român contemporan
 Brândușa Prelipceanu (1949, ?  2002, ?), jurnalistă

Nume de familie românești